A Divisão de Honra é o escalão principal da AF Porto e é disputado por 20 equipas. O vencedor tem acesso à 3ª Divisão Nacional.

Equipas 

Futebol de 2008 em Portugal
Futebol de 2009 em Portugal
AF Porto